Museo de Bellas Artes de Bilbao
Museo de Bellas Artes de Caracas
Museo de Bellas Artes de Granada
Museo de Bellas Artes de Sevilla
Museo de Bellas Artes de Valencia